Brian Cullen peut faire référence à :
 Brian Cullen, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brian Cullen, personnage récurrent de la franchise Highlander.